Henryk Brzezowski (1879–1964) – polski dowódca wojskowy
 Michał Brzezowski (1920–1940) – sierżant pilot Wojska Polskiego
 Wojciech Brzezowski (ur. 1945) – specjalista z zakresu architektury baroku i konserwacji zabytków